
Termin -{SPA}- ima više značenja.

 Protein A
 Slobodarska partija Austrije